Jantzen ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Jantzen (* 1960), deutscher Landesarchäologe
 Elfi Jantzen (* 1954), deutsche Politikerin (Grüne)
 Ernst Jantzen (1895–1977), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Georg Jantzen (1848–1930), deutscher Eisenhüttenmann
 Hans Jantzen (1881–1967), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Henrik Jantzen (1857–1897), dänischer Maler
 Hans-Hermann Jantzen (* 1945), deutscher lutherischer Theologe und Landessuperintendent
 Hans-Peter Jantzen (* 1944), deutscher Schauspieler
 Herbert Jantzen (1922–2022), deutsch-kanadischer evangelikaler Theologe
 Hermann Jantzen (1866–1959), deutscher mennonitischer Missionar
 Jens Carsten Jantzen (* 1948), deutscher Mathematiker
 Karl-Heinz Jantzen (1921–2007), deutscher Politiker
 Kitty Jantzen (1909–1984), deutsche Schauspielerin
 Stephan Jantzen (1827–1913), deutscher Lotsenkommandeur und Seenotretter
 Ulf Jantzen (1909–2000), deutscher Klassischer Archäologe
 Viktor Jantzen (1875–1956), deutscher Politiker (SPD)
 Walther Jantzen (1904–1962), deutscher Oberstudiendirektor und Autor von Schulbüchern
 Wilhelm Jantzen (1800–1880), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Wilhelm Jantzen (Überseekaufmann) (1839–1917), deutscher Überseekaufmann
 Wolfgang Jantzen (1941–2020), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Jantzen & Thormählen, Kolonialunternehmen
 Janzen